Davisov pokal 1986 je bil petinsedemdeseti teniški turnir Davisov pokal.

Izidi

Svetovna skupina

Finale

Boj za obstanek

Datum: 3.-5. oktober

Ameriški del

Vzhodni del

Evropski del

Afriška cona

Cona A

Cona B

1986 v športu
1986